

Geografia

Hannington (Hampshire)
Hannington (Northamptonshire)
Hannington (Wiltshire)